Населені пункти в Чехії:

 Дешна (Злін)
 Дешна (Їндржіхув Градець)